Молодёжный чемпионат Африки по футболу 2011 среди игроков до 23-х лет — первый розыгрыш чемпионата Африки по футболу среди игроков до 23-х лет. Он изначально должен был пройти в Египте, но за два месяца до начала турнира египетские власти отказались от проведения турнира из соображений безопасности. 13 октября 2011 года новым место проведения было выбрано Марокко.

Турнир также был составной частью олимпийской квалификации. Три лучшие сборные автоматически получали путёвки на Олимпийские игры, ещё одна команда играла в межконтинентальном плей-офф с представителем Азии.

Квалификация 

Из 53 членов КАФ заявку на участие в турнире подали 39 национальных федераций. По итогам квалификации в финальный турнир попали следующие сборные:

Составы

Групповой этап 
 Время — гринвичское (UTC).

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 
 Вратарь:  Ахмед Эль-Шанави
 Защитники:  Махан Марк Гуа,  Моаз Эль-Хенави,  Реми Эбанега,  Закария Бергдидж
 Полузащитники:  Самих Дути,  Хуссам Хассан,  Абделазиз Баррада,  Рахим Лаваль
 Нападающие:  Юнис Мухтар,  Абдулайе Сане

Критика 
Некоторые считают, что не было необходимости создавать ещё один турнир, а было бы логичнее проводить олимпийскую квалификацию во время Всеафриканских игр. Появление нового турнира вынудило клубы отпускать игроков по ходу сезона.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте КАФ

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012
Футбол в Африке в 2011 году
Спорт в Марокко в 2011 году
Чемпионаты Африки в 2011 году
Международные футбольные соревнования в Марокко
Чемпионаты Африки в Марокко
Ноябрь 2011 года
Декабрь 2011 года